Hurd är en glaciär i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Hurd ligger  meter över havet.

Terrängen runt Hurd är varierad. Havet är nära Hurd åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Mount Friesland,  meter över havet,  kilometer öster om Hurd. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är St. Kliment Ohridski Base,  kilometer norr om Hurd.

Kommentarer

Källor 

Glaciärer på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis